Peripatidae är en familj av klomaskar. Peripatidae ingår i fylumet Onychophora och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Klomaskar
Peripatidae